Franciszek Horodyski (malarz)
 Franciszek Horodyski (poseł)